Coll (Nuenen), een buurtschap van Nuenen
Coll (Schotland), een eiland van Schotland